Mimosestes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av John Colburn Bridwell 1946. Mimosestes ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladbaggar
Mimosestes